Le terme quandong, quondong ou pêche du désert est le nom vernaculaire donné en français au fruit (et accessoirement à l'arbuste) de trois buissons australiens dont deux du genre Santalum.

 le quandong du désert, ou quandong doux, est le fruit du Santalum acuminatum. Le fruit rouge à noyau est commercialisé directement ou en confiture. Il est riche en vitamine C. Le goût rappelle un peu celui de la pêche ou de la rhubarbe.

 le quandong âpre est le fruit de Santalum murrayanum. Il ressemble au quandong doux mais son goût est beaucoup plus âpre.

 le quandong bleu est le fruit de Elaeocarpus angustifolius. Il n'a en commun avec les autres quandongs que l'aspect du noyau. C'est un fruit aigre dont la texture et le goût rappellent celui de l'olive. Il n'est comestible que quelques heures, âpre quand il est vert, farineux lorsqu'il est trop mûr. Ce sont surtout les casoars qui les consomment et la tradition veut que la graine ne puisse germer qu'après être passée par le tube digestif de l'oiseau.

Liens externes 
 Le Quandong du désert 
 Association australienne de l'industrie du quandong
 Histoire du Quandong 
 Bibliographie sur le quandong

Flore australasienne
Fruit du désert
Nom de plante ambigu